Il singolare del Moorilla Hobart International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
 
La detentrice del titolo è Mona Barthel, ma è stata battuta in finale da Elena Vesnina col punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Klára Zakopalová (secondo turno)
  Jaroslava Švedova (secondo turno)

  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (ritirata per problemi all'anca sinistra)
  Sloane Stephens (semifinale)
  Mona Barthel (finale)

Wildcard

  Ashleigh Barty (primo turno)
  Bojana Bobusic (primo turno)

  Jarmila Gajdošová (quarti di finale)

Qualificate

  Mandy Minella (primo turno)
  Lara Arruabarrena Vecino (primo turno)

  Lauren Davis (quarti di finale)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Lucky Losers

  Nina Bratčikova (primo turno)

  María Teresa Torró Flor (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Moorilla Hobart International 2013
WTA Tour 2013